La ligne 50 est une ancienne ligne du tramway vicinal de Liège de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Liège à Rocourt.

Histoire 
 : création d'un service urbain électrique sur la ligne Liège - Wihogne (voir ligne Liège - Tongres) entre Liège Cardan et le dépôt de Rocourt par électrification de cette section et limitation de la ligne Liège - Wihogne au dépôt de Rocourt; capital 87.

 : prolongement du service électrique vers la gare de Rocourt, le service de la ligne Rocourt - Wihogne (prolongée par la même occasion vers Frères) est limité à la gare de Rocourt.

 : prolongement depuis Liège Cardan vers la place Saint-Lambert.

 : attribution de l'indice 46.

vers  : attribution de l'indice R.

 : attribution de l'indice 50 ; service partiel sous l'indice 52 entre la place Saint-Lambert et la place Jean de Wilde à Liège, ce service partiel est commun avec la ligne 51 (voir ligne 51 Liège - Vottem).

 : suppression, remplacement par une ligne d'autobus sous l'indice 70.

Exploitation

Horaires 
Tableaux : 467 (1931), numéro de tableau partagé entre les lignes 467A, 467B, 50 et 51.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Monographies

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway vicinal de Liège
 Lignes de tramway de la SNCV

Ligne du tramway vicinal de Liège
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Liège